Az 1960. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya férfi 500 méteres versenyszámát február 24-én rendezték. Az aranyérmet a szovjet Jevgenyij Grisin nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen világ- és olimpiairekord-beállítás született:

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

 =WR: világrekord-beállítás

Jegyzetek

Források 

F00500